A praia de Cabuçu é uma praia no município de Saubara, no estado brasileiro da Bahia, localizada ao sul da sede municipal seguindo pela BA-878 anterior ao distrito de Bom Jesus dos Pobres.

Cabuçu tem águas apropriadas para a prática de esportes náuticos, como windsurf, esqui e vela. Localizada entre o mar e desembocadura de rios, em determinados meses do ano a praia torna-se um “berçário marinho”, produzindo desde aratu (crustáceo) a sururu (marisco).
É conhecida popularmente como Praia do Oi, por ser a mais frequentada do município – geralmente por pessoas das cidades vizinhas que se conhecem. Seu nome na língua tupi significa marimbondo.

Ver também 
 Saubara
 Lista de praias da Bahia

Cabucu